Okręty US Navy o nazwie USS "Argus":

 Pierwszy "Argus" był brygiem z okresu wojny brytyjsko-amerykańskiej
 Drugi "Argus" był okrętem, którego stępkę położono w Washington Navy Yard i był nadal na pochylni gdy Brytyjczycy prowadzili atak w kierunku Waszyngtonu latem 1814. By zapobiec zajęciu przez wroga Amerykanie spalili go 24 sierpnia 1814.
 Trzeci "Argus" (PY-14) był okrętem patrolowym będącym w służbie w latach 1941 - 1946.

Argus